FC Jeunesse Canach (lux. FC Jeunesse Kanech) is een Luxemburgse voetbalclub uit Canach. In de geschiedenis kwam het vooral uit in de lagere reeksen. De clubkleuren zijn blauw en wit.

Geschiedenis
De club werd in 1957 opgericht en is de opvolger van het in 1930 opgerichte Fortuna Canach. In 2004/05 lukte het Jeunesse Canach om voor het eerst naar de Éirepromotioun te promoveren. Daarvoor kwam het vooral uit in de lagere klassen. 

In 2010 behaalde men voor het eerst de Nationaldivisioun, het hoogste niveau. De eerste elf wedstrijden werden verloren, een record. De club degradeerde direct. In 2012 en 2015 volgden opnieuw promotie en degradatie naar en van de hoogste klasse.

Eindklasseringen vanaf 1958

|}

Externe link 
  Officiële website

Canach
Lenningen (Luxemburg)